Кушков — фамилия; имеет женскую форму Кушкова.
 Кушков, Александр Ильич (род. 1939) — советский государственный деятель.
 Кушков, Пантелей Петрович (1922—2006) — директор комбината древесных плит, председатель Нововятского горисполкома, Герой Социалистического Труда.---
 Кушкова, Лидия Степановна (1939—2020) — советская и украинская актриса и режиссёр, артистка и режиссёр Днепровского музыкально-драматического театра, народная артистка Украинской ССР (1979).
 См. также 
 Кушково